Лоуренс Вашингтон ():
 Вашингтон, Лоуренс (1602—1652) — английский священник.
 Вашингтон, Лоуренс (1659—1698) — американский плантатор и юрист
 Вашингтон, Лоуренс (1718—1752) — американский плантатор и военный.